Niemcy:
 Ahrweiler – powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Ahrweiler – dzielnica Bad Neuenahr-Ahrweiler

Osoby:
 Hélène Ahrweiler – francuska historyk
 Peter Ahrweiler – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Bad Neuenahr-Ahrweiler